Чка́ловское — село в Спасском районе Приморского края. Административный центр Чкаловского сельского поселения.

География 
Село Чкаловское расположено западнее железной дороги Хабаровск — Владивосток.

Автомобильная дорога к селу Чкаловское идёт через станцию Свиягино, отходит на запад от автотрассы «Уссури» между пос. Кировский и городом Спасск-Дальний.

Расстояние до районного центра Спасск-Дальний (на юг по автотрассе «Уссури») около 40 км.

На север от села Чкаловское идёт дорога к селу Зеленодольское.

История 
В 1939—1963 годах Чкаловское было центром Чкаловского района.

Население

Известные односельчане 
В селе родился Герой Советского Союза Сергей Терешкевич.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Спасского муниципального района 

Населённые пункты Спасского района (Приморский край)